Folsom ist der Name folgender

Personen:
 Allan Folsom († 2014), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 David E. Folsom (1839–1918), US-amerikanischer Forschungsreisender und einflussreicher Politiker Montanas

 Marion Bayard Folsom (1893–1976), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Folsom (1726–1790), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Folsom (1915–1969), US-amerikanische Lehrerin und Politikerin
 Tom Folsom (* 1974), US-amerikanischer Autor und Journalist

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Folsom (Alabama)
 Folsom (Georgia)
 Folsom (Iowa)
 Folsom (Kalifornien)
 Folsom (Kentucky)
 Folsom (Louisiana)
 Folsom (New Jersey)
 Folsom (New Mexico)
 Folsom (Ohio)
 Folsom (Oklahoma)
 Folsom (Pennsylvania)
 Folsom (South Dakota)
 Folsom (Texas)
 Folsom (Vermont)
 Folsom (West Virginia)
 Folsom (Wisconsin), im Vernon County
 Folsom Junction (Kalifornien)
 Folsom Township (Traverse County, Minnesota)

Sonstiges:

 Folsom-Expedition, die erste Expedition in das Gebiet des heutigen Yellowstone-Nationalparks
 Die Folsom-Kultur ist eine spät-paläolithische Kultur in den Plains (USA).
 Das Folsom State Prison, ein Gefängnis in Folsom, Kalifornien
 Das Live-Album At Folsom Prison von Johnny Cash
 Folsom Prison Blues, ein Countrysong von Johnny Cash
 Folsom Street Fair, eine jährliche Open-Air-Veranstaltung, die die Leather Pride Week in San Francisco beschließt.
Folsom Europe, die jährlich in Berlin stattfindende europäische Ausgabe der Folsom Street Fair